Leptien ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Leptien (1907–1977), deutscher Bildhauer und Plastiker
 Senta Leptien (1912–1998), russisch-deutsche Malerin

Siehe auch:
 Leptin (Begriffsklärung)